Воротило — довга колода, товста жердина для орієнтації до вітру стовпового вітряка.
 Воротило — ключ для повертання навою.
 Воротило — інша назва навою.
 Воротило — вісь педалі старовинного токарного верстата (токарні).